Martonfa település Baranya megyében
 Martonfa egykori település Vas megyében, ma Kemenespálfa része